NEC Сюнъэй (, Молодые звёзды NEC) — японский турнир по игре го для молодых игроков, существовавший с 1986 по 2002 годы. Турнир проводился и спонсировался корпорацией NEC. Призовой фонд соревнований составлял 3 000 000 иен (около 28 000 долларов). Победитель турнира получал право участвовать в следующем розыгрыше японского Кубка NEC.

Победители

Примечания 

Титулы го
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1986 года
Исчезли в 2002 году
Соревнования по го в Японии